mozgás, a fizikában egy test helyének vagy helyzetének megváltozása egy másik testhez képest
mozgás, a biológiában az élő szervezetek vagy rendszerek életjelenségeinek egyike, hely- vagy helyzetváltoztatás
mozgás, a pszichológiában a testhelyzet, a test és a végtagok viszonyának megváltozása mint a környezethez való alkalmazkodás formája